Kenckel ist der Familienname von

 Benjamin Kenckel (1681–1717), deutscher Kupferstecher und Radierer
 Detmar Kenckel (1513–1584), Bremer Ratsherr und Bremer Bürgermeister
 Johannes Kenckel (1688–1722), deutscher Maler, Kupferstecher und Radierer
 Tilemann Kenckel (1543–ca. 1583), deutscher Jurist und Ratssekretär der Hansestadt Lübeck